Ahlbom är ett svenskt efternamn som kan syfta på:

 Anders Ahlbom Rosendahl (född 1947), svensk skådespelare
 Anneli Ahlbom (född 1945), svensk TV-producent
 Bengt Ahlbom (1904–1993), svensk sportjournalist
 Carl Anton Ahlbom (1855–1908), donator
 Ernst Ahlbom (1866–1934), svensk-finländsk skådespelare
 Gunnar Ahlbom
 Hugo Ahlbom (1900–1952), svensk röntgenolog
 Jens Ahlbom (född 1954), svensk illustratör
 Martin Ahlbohm
 Osborne Ahlbom (1936–2014), svensk folkmusiker
 Pär Ahlbom (född 1932), svensk antroposof, grundare av Solvikskolan
 Sofia Ahlbom (1803–1868), svensk konstnär
 Sven Ahlbom (1901–1990), svensk arkitekt
 Yngve Ahlbom (1903–1958), svensk arkitekt

Svenska efternamn